Minervini ist der Familienname folgender Personen:

 Gianni Minervini (Schauspieler) (* 1928), italienischer Schauspieler
 Gianni Minervini (* 1966), italienischer Schwimmer
 Lucilla Minervini (* 1994), italienische Darstellerin und Sängerin
 Mark Minervini (* 1965), amerikanischer Investor und Sachbuchautor
 Roberto Minervini (* 1970), italienischer Regisseur und Drehbuchautor